Пегтымельские петроглифы — уникальные древние наскальные рисунки, обнаруженные на Крайнем Севере России. Находятся на Чукотке, в низовьях реки Пегтымель, в районе горного массива Кэйныней.

На рисунках изображены сцены охоты древних людей на оленей, морская охота и изображения людей с грибовидными фигурами над головой.

Пегтымельские петроглифы планируются к включению в Предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

История открытия и исследования 
Впервые обнаружены в 1965 году геологической партией Н. М. Саморукова. При этом точного местонахождения артефакта зафиксировано не было и повторное посещение объекта участниками экспедиции оказалось неудачным.

В июле 1967 года в предполагаемое место была отправлена археологическая экспедиция под руководством Н. Н. Дикова, которая сразу обнаружила искомый объект. Причём найденные рисунки оказались не теми, что нашли геологи. Новых рисунков оказалось намного больше, а их содержание — разнообразнее, чем при первом обнаружении. В следующем, 1968 году, второй экспедицией археологов были полностью исследованы все обнаруженные петроглифы, также была найдена и обследована поздненеолитическая стоянка. Возраст находки был определён в период с I тысячелетия до н. э. по конец I тысячелетия н. э. Были установлены границы археологического памятника, который поставили под государственную охрану.

В 2003 году на памятнике были организованы новые исследования, с части изображений были сделаны полимерные копии. В 2005 году было вновь найдено около 170 рисунков, сюжеты которых не повторялись среди обнаруженных ранее. Тогда же появилось предположение о другом, гораздо более позднем возрасте памятника — XVII—XIX вв.

В 2008 году были проведены опытные аварийно-восстановительные работы по сохранению наскальных рисунков в их природных условиях.

Описание памятника

Современное состояние 
По состоянию на 2018 год петроглифам угрожает природное и антропогенное воздействие. Часть скалы рухнула вниз к реке, в результате каменные блоки с изображениями оказались под слоем речных и оползневых отложений, заросли мхом и лишайником. Уцелевшие рисунки подвергаются вандализму.

Примечания

Ссылки 
 

История Чукотского автономного округа
Петроглифы России
Первобытное искусство
Петроглифы Азии
Памятники природы Чукотского автономного округа